Țigănași se poate referi la:

Localități din România 

 Țigănași, Iași, reședința comunei cu același nume
 Țigănași, Mehedinți

Vezi și 

 Țigana

Nume proprii